Върбяни може да се отнася за:

 Върбяни, село в община Дебърца, Северна Македония;
 Върбяни, село в община Кривогащани, Северна Македония;
 Върбяни, село в община Маврово и Ростуше, Северна Македония.

Вижте също 
 Върбени
 Върбен
 Върбяне, село в област Шумен, България;
 Вурбяни, село в дем Коница, Гърция.